Bridge to the Sun steht für

 Bridge to the Sun (Buch), ein autobiografischer Roman der US-amerikanischen Schriftstellerin Gwendolen Terasaki aus dem Jahr 1957
 Die Brücke zur Sonne (Originaltitel: Bridge to the Sun), ein Filmdrama von Étienne Périer aus dem Jahr 1961